A 21 166-os számú mellékút egy rövid, alig több mint két kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében, a Cserhát és a Mátra határvidékén.

Nyomvonala 
A 21 143-as útból ágazik ki, annak végpontján, Mátraverebély és Bátonyterenye határvidékén, de mátraverebélyi területen. Északkelet felé indul, majd pár méter után átlép Bátonyterenye területére. Rövidesen a 21-es főút mellé simul, és azzal együtt halad nagyjából északkeleti irányban, települési neve – onnantól, ahol eléri a város lakott területét – Zrínyi Miklós út. A 21-es főút körforgalmú csomópontjába torkollva ér véget, a főút 44+900-as kilométerszelvénye közelében, nem messze Kisterenye városrész központjától; ugyanott ágazik ki a 21-esből a 23-as főút is, keleti irányban.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,113 kilométer.

Története 
A 21-es főút mai nyomvonalának kialakítása előtt (nagyjából az 1950-es évek végéig) a főút része volt, azt követően kapott mellékúti besorolást.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24. 

21166
Mátraverebély
Bátonyterenye